|-
| 187001 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187002 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187003 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 187004 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187005 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187006 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187007 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187008 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187009 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187010 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187011 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187012 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187013 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187014 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187015 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187016 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187017 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187018 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 187019 - ||  || 20 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187020 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187021 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187022 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187023 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187024 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187025 - ||  || 28 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187026 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187027 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187028 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187029 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187030 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187031 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187032 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187033 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187034 - ||  || 5 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187035 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187036 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187037 - ||  || 8 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187038 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187039 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187040 - ||  || 14 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187041 - ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187042 - ||  || 16 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187043 - ||  || 20 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187044 - ||  || 8 iunie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187045 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187046 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187047 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187048 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187049 - ||  || 12 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187050 - ||  || 15 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187051 - ||  || 15 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187052 - || 2005 MY || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187053 - ||  || 18 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187054 - ||  || 26 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187055 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187056 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187057 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187058 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187059 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187060 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187061 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187062 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187063 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187064 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187065 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187066 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187067 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187068 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187069 - ||  || 30 iunie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187070 - ||  || 30 iunie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187071 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187072 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187073 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187074 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187075 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187076 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187077 - ||  || 8 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187078 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187079 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187080 - ||  || 9 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187081 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187082 - ||  || 3 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187083 - ||  || 14 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 187084 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187085 - ||  || 12 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187086 - ||  || 26 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187087 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187088 - ||  || 30 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 187089 - ||  || 7 august 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 187090 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187091 - ||  || 6 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187092 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187093 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187094 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187095 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187096 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187097 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187098 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187099 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187100 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-